Цзо:

 Цзо — китайская фамилия (клан).
 Цзо Цзунтан (1812—1885) — китайский военный и политический деятель времён династии Цин.
 Цзо чжуань — памятник исторической прозы Древнего Китая.